Austria:
 Eppenberg – miejscowość

Niemcy:
 Eppenberg – dzielnica gminy Hohenau w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freyung-Grafenau
 Eppenberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell

Zobacz też:
 Eppenberg-Wöschnau